Lagorce (Ardèche)
Lagorce (Gironde)